Injektiv steht für:

 Injektiv, einen Klicklaut in der Phonetik, siehe Klick (Phonetik)

Mathematik:

 Injektivität, Eigenschaft einer mathematischen Funktion 
 Injektives Objekt, Begriff aus der Kategorientheorie
 Injektive Auflösung, lange exakte Sequenz aus injektiven Objekten, die mit einem gegebenen Objekt beginnt
 Injektives Tensorprodukt, Erweiterung des Tensorprodukts von Vektorräumen

Siehe auch: